

Lokalizacje

Niemcy 
 Weidhausen – dzielnica gminy Föritz, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sonneberg
 Weidhausen bei Coburg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Coburg